John Leddy (1930-2022), acteur néerlandais.
 Nick Leddy (né en 1991), joueur professionnel américain de hockey sur glace
 Rixt Leddy (née en 1976), actrice néerlandaise.